«Live Unplugged» — концертний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 2004 році.

Список композицій 
 "Olen kuul" (з альбому Olen kuul)
 "Sinu süles" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Mõistus on kadunud" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Rikutud süda" (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Tantsin sinuga taevas" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Ainult unustamiseks" (з альбому Ainult unustamiseks)
 "Sina oled õige" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Mina, Pets, Margus ja Priit" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Mürk" (з альбому Suure surmaga läbi elu)
 "Valgus" (with Gunnar Graps) (Gunnar Graps cover)
 "Ära viska mind ära" (з альбому Mõistus on kadunud)
 "Lähme sõidame" (з альбому Olen kuul)
 "Kalamaja cowboy" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)
 "Jalgpall on parem kui sex" (з альбому Jalgpall on parem kui sex)

Посилання 
 Офіційний сайт 

Альбоми Smilers